Илья Семёнович Наба́тов (настоящая фамилия — Туро́вский; , Александрия, Херсонская губерния, Российская империя — 18 июля 1977, Москва, СССР) — советский актёр и артист эстрады. Народный артист РСФСР (1975). Заслуженный артист УССР (1934). Лауреат Сталинской премии первой степени (1947), заслуженный деятель искусств РСФСР (1951)

Биография 
Илья Туровский родился  в Александрии (ныне Кировоградская область Украины) в семье торговца бакалеей Шмуля Давидовича Туровского. 
Окончил юридический факультет Харьковского университета и театральную студию под руководством М. М. Тарханова. 
Артистическую деятельность начал в 1920 году, был актёром украинского театра «Сурма» в Александрии, одновременно стал выступать на эстраде как автор и исполнитель сатирических куплетов, песенок, стихотворных фельетонов. 
С 1924 года работает только на эстраде. 
С 1930-х годов — куплетист.

В 1947 году Набатов удостоился Сталинской премии за эпизодическую гротескную роль министра иностранных дел Франции. Это редкий случай: в премиальные списки обычно попадали исполнители центральных ролей. Возможно, инициатором награждения Набатова стал лично Иосиф Сталин, отметивший его сходство с персонажем. 

В 1957 году вышла книга мемуаров и размышлений актёра "Записки эстрадного сатирика", в которой Набатов, кроме прочего, отстаивал право артиста на актуальную сатиру.  

Был самобытным мастером жанра политической сатиры и в течение десятилетий работал в этом жанре по принципу «Утром в газете — вечером в куплете». 
Является прототипом Аркадия Варламовича Велюрова из телефильма «Покровские ворота». 

Для характеристики его политических взглядов интересно его высказывание в июле 1953 года в связи с делом Берии: «Для нас совершенно безразлично, кто будет держать палку. От смены руководства режим у нас не меняется. Он был и есть по существу полицейский. (…) …крах этой структуры рано или поздно неизбежен. Любые перевороты внутри ничего для народа не изменят — система останется той же. Настоящий крах системы может прийти с Запада».

И. С. Набатов умер 18 июля 1977 года. Похоронен в Москве на Кунцевском кладбище (участок 10).

Фильмография 
  — Клятва — Жорж Боннэ, министр иностранных дел Франции
  — За власть Советов — Ионел Миря
  — Зуб акулы — Ренар
  — В этот праздничный вечер — корреспондент газеты «Чикаго пустомель брехейшен ньюс» (исполнял куплеты «Факты»)

Награды и премии 
 Сталинская премия первой степени (1947) — за исполнение роли французского министра иностранных дел Жоржа Боннэ в фильме «Клятва» (1946)
 Народный артист РСФСР (1975)
 Заслуженный артист УССР (1934)
 орден Трудового Красного Знамени и медали

Произведения

См. также 
 Сатира в СССР

Литература

Примечания 

Артисты, известные под псевдонимами
Выпускники Харьковского университета
Прототипы литературных персонажей
Похороненные на Кунцевском кладбище